

Földrajz
Magyarország
Födémes elpusztult középkori falu Zagyvaszentjakab határában

Szlovákia:
Ipolyfödémes (szk. Ipeľské Úľany), Lévai járás
Kisfödímös, valószínűleg Nagyfödémes egykori része
Nagyfödémes (Német-, Ófödémes, szk.Veľké Úľany), Galántai járás
Pusztafödémes (szk. Pusté Úľany), Galántai járás
Zsitvafödémes (szk. Úľany nad Žitavou, korábban Fedymeš nad Žitavou), Érsekújvári járás